Ел Торбељино има више значења:

 Ел Торбељино, Пуерто дел Торбељино (Атархеа), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Торбељино, Пиједрас де Амолар (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Торбељино (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику